Pavel Verner může být:

 Pavel Verner (hudebník) (* 1934) – český hobojista
 Pavel Verner (novinář) (1947–2009) – český novinář, spisovatel a dramatik